Лаба́рт-сюр-Лез (, ) — коммуна во Франции, находится в регионе Юг — Пиренеи. Департамент — Верхняя Гаронна. Входит в состав кантона Порте-сюр-Гарон. Округ коммуны — Мюре.

Код INSEE коммуны — 31248.

География 

Коммуна расположена приблизительно в 610 км к югу от Парижа, в 18 км к югу от Тулузы.

По территории коммуны протекают реки Арьеж и .

Климат 
Климат умеренно-океанический. Зима мягкая и снежная, весна характеризуется сильными дождями и грозами, лето сухое и жаркое, осень солнечная. Преобладают сильные юго-восточные и северо-западные ветры.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 4871 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 3251 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 2409 были экономически активными, 842 — неактивными (показатель активности — 74,1 %, в 1999 году было 71,4 %). Из 2409 активных жителей работали 2203 человека (1173 мужчины и 1030 женщин), безработных было 206 (95 мужчин и 111 женщин). Среди 842 неактивных 303 человека были учениками или студентами, 299 — пенсионерами, 240 были неактивными по другим причинам.

Города-побратимы 
  Бреда-ди-Пьяве (Италия)

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт 
 
 
 

Коммуны департамента Верхняя Гаронна